Lachs steht für:
 Lachse, Speisefische aus der Familie der Lachsfische
 Lachs (Fleisch), Kernmuskel des Rückens bei Schlachttieren
 Lachs oder Lachsrot, Bezeichnung für einen orange-rosa Farbton in der Farbtypenlehre
 Lachs (L 762), deutsches Mehrzwecklandungsboot der Klasse 520
 Deckname von „Werk A“ zur unterirdischen Produktion der Messerschmitt Me 262, siehe REIMAHG#Werk A „Lachs“

Lachs ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Dorothea Lachs (1682 – nach 1716), deutsche Dichterin und Librettistin
 Ernst Lachs (1904–1980), österreichischer Beamter
 Manfred Lachs (1914–1993), polnischer Diplomat und Rechtswissenschaftler
 Minna Lachs (1907–1993), österreichische Germanistin

Siehe auch:

 Lacks (menschliche HeLa-Zellen)
 Laks (Begriffsklärung)
 Lax (Begriffsklärung)
 Lacs